Bokor kan syfta på:
 Bokor (musikgrupp) – en musikgrupp

Geografi

Indonesien 

 Pulau Bokor (ö i Indonesien, Kepulauan Riau), 
 Desa Bokor, administrativ by, Jawa Timur,

Kambodja 

 Bokor (Kambodja), ett berg och rekreationsort i Kambodja.

Malaysia 

 Bokor Oil Field, oljefält, 

Robotskapade Indonesienförgreningar